Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2015 — профессиональный теннисный турнир, в 5-й раз проводившийся в Уинстон-Сейлеме, США на хардовых кортах.

Турнир имеет категорию ATP 250 и входит в цикл турниров US Open Series.

Соревнования были проведены с 23 по 29 августа 2015 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Лукаш Росол
 Парный турнир —  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Жиль Симон (№ 11 в мире на тот момент). Француз уже в первом для себя матче турнира на стадии второго раунда проиграл Аляжу Бедене. Обладателем титула стал второй номер посева Кевин Андерсон, который в финале обыграл Пьера-Юга Эрбера, пробившегося на турнир через квалификацию. Прошлогодние финалисты турнира Лукаш Росол и Ежи Янович волей жребия встретились с друг другом уже во втором раунде и поляк Янович смог взять реванш за прошлогоднее поражение. В основном турнире выступил один представитель России — Теймураз Габашвили (№ 15 посева), который прошёл до третьего раунда.

Победителями парного турнира стали Доминик Инглот и Роберт Линдстедт, посеянные изначально под четвёртым номером. В финале они обыграли третьих номеров посева Эрика Буторака и Скотта Липски. Прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кевин Андерсон обыграл  Пьера-Юга Эрбера со счётом 6-4, 7-5.
 Андерсон выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрбер сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Янг
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Истомин
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Грот
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Дж. Дональдсон
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=68
| RD1-score06-3=65

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Дж. Уорд
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Х. Чон
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Я. Лу
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Хасе
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Ж.-В. Тсонга 
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Истомин
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С. Грот
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= С. Джонсон 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Б. Пер
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Х. Чон
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Я. Лу
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Г. Гарсия 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= Ж.-В. Тсонга 
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=64
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= С. Джонсон 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Х. Чон
| RD3-score03-1=61
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Я. Лу
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=13
| RD4-team01= С. Джонсон 
| RD4-score01-1=w/o
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Я. Лу
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 3 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Доминик Инглот /  Роберт Линдстедт''' обыграли  Эрика Буторак /  Скотта Липски со счётом 6-2, 6-4.
 Инглот выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Линдстедт выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема
 Мировой Тур ATP 2015 года
 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Август 2015 года
2015